Alessandro Torlonia (Roma, 7 de diciembre de 1911 - ibídem, 11 de mayo de 1986) fue el 5.º príncipe de Civitella-Cesi. Fue hijo del príncipe Marino Alessandro Torlonia, 4.º príncipe de Civitella-Cesi y de la estadounidense Mary Elsie Moore. Su madre era hija de Charles Arthur Moore, un acaudalado hombre de negocios de Connecticut y de Mary Campbell, miembros de la aristocracia de los Estados Unidos. Su madre había sido objeto de varias historias de la alta sociedad europea. Alessandro nació y murió en el Palazzo Torlonia, de la Vía Bocca di Leone, 78, situado en el corazón de Roma.

Matrimonio e hijos 
El 14 de enero de 1935, don Alessandro contrajo matrimonio con la infanta Beatriz de Borbón y Battenberg, hija del rey de España don Alfonso XIII y de la reina Victoria Eugenia, en la iglesia del Santo Nombre de Jesús de Roma.

Don Alessandro y doña Beatriz tuvieron cuatro hijos:

 Alessandra (Sandra) Torlonia y Borbón (1936-2014), quien contrajo matrimonio con el conde italiano Clemente Lecquio di Assaba (1925-1971), tuvieron dos hijos.
 Alessandro Lecquio y Torlonia 1960.
 Desideria Lecquio y Torlonia 1962.
 Marco Torlonia y Borbón, VI príncipe de Civitella-Cesi, (1937-2014), quien contrajo matrimonio con la princesa Orsetta Caracciolo dei principi di Castagneto, con quien tuvo un hijo, luego con Philippa Catherine McDonald, con quien tuvo a su segunda hija, y casado en terceras nupcias con Blažena Anna Helena Svitáková, con quien tuvo a su tercera hija.
 Juan Torlonia y Caracciolo 1962.
 Victoria Torlonia y McDonald 1971.
 Catalina Torlonia y Svitáková 1974.
 Marino Torlonia y Borbón (1939-1995), que murió soltero, víctima del sida.
 Olimpia Torlonia y Borbón (n. 1943), quien contrajo matrimonio con Paul-Annik Weiller, tuvieron seis hijos:
 Béatrice Weiller y Torlonia 1967.
 Sibilla de Luxemburgo 1968.
 Paul-Alexandre Weiller y Torlonia 1970-1975.
 Laura Weiller y Torlonia 1974–1980.
 Cosima Weiller y Torlonia 1984.
 Domitila Weiller y Torlonia 1985.

La hermana menor de Alessandro Torlonia fue la princesa Marina Torlonia, esposa del tenista estadounidense Francis Xavier Shields, y abuela de la actriz estadounidense Brooke Shields. También era primo hermano de Bettine Moore (casada con el Dr. William Taliaferro Close), madre de la actriz estadounidense Glenn Close.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Italia del siglo XX
Matrimonios morganáticos
Nacidos en Roma